Деконский — русская фамилия. Известные носители:

 Деконский, Александр Козьмич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8146; 22 августа 1849.
 Деконский, Андрей Воинович — Георгиевский кавалер; майор; № 1755 (741); 19 апреля 1807.
 Деконский, Игорь Константинович (1938—2002) — советский хоккеист, мастер спорта СССР.